«The Ultimate Aural Orgasm» — дванадцятий студійний альбом німецького гурту «Scooter». Випущений у 2007 році.

Список композицій 

 «Horny in Jericho» — 2:50
 «Behind the Cow» (з Fatman Scoop) — 3:36
 «Does the Fish Have Chips?» — 3:25
 «The United Vibe» — 3:48
 «Lass Uns Tanzen» — 4:27
 «U.F.O. Phenomena» — 5:04
 «Ratty's Revenge» — 4:49
 «The Shit That Killed Elvis» (з Jimmy Pop і Bam Margera) — 3:55
 «Imaginary Battle» — 3:57
 «Scarborough Affair» — 4:26
 «East Sands Anthem» — 4:13
 «Love Is an Ocean» — 5:45

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Scooter